Sun Zi – chiński strateg z VI wieku p.n.e., autor traktatu o sztuce wojennej
 Wschodnie Wu – państwo chińskie z Okresu Trzech Królestw